Finlandia, qui signifie Finlande en latin, peut désigner : 
 le poème symphonique Finlandia de Jean Sibelius ; 
 Finlandia, un bâtiment construit à proximité de l'esker Punkaharju à Savonlinna en Finlande ;
 la maison Finlandia (en , en ), à Helsinki ; 
 la vodka Finlandia ; 
 le Finlandia, un ferry semi-rapide de la compagnie finlandaise Eckerö Line ; 
 le label Finlandia d'édition discographique de musique classique et contemporaine ; 
 Finlandia, duo de musique argentino-brésilien ;
 Finlandia, film espagnol.